Pokalturneringen kan henvise til:

 DBU Pokalen - pokalturneringen i fodbold
 Pokalturneringen (basketball)
 Pokalturneringen (ishockey)